Key Biscayne – comune degli Stati Uniti, nella Contea di Miami-Dade dello stato della Florida
 Biscayne Park – comune degli Stati Uniti, nella Contea di Miami-Dade dello stato della Florida
 Chevrolet Biscayne – autovettura della Chevrolet
 Parco nazionale di Biscayne – parco nazionale statunitense 
 Baia di Biscayne – laguna degli Stati Uniti
 Biscayne Island – isola di Miami